Niemcy:
 Herrenhof – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Inne:
 Herrenhof – folwark w Mußbach

Zobacz też:
 Café Herrenhof
 Stendell-Herrenhof